est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide férulique ou acide 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)-prop-2-énoique, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 acide (E)-4'-hydroxy-3'-méthoxycinnamique ou acide trans-férulique, numéro CAS 
 acide (Z)-4'-hydroxy-3'-méthoxycinnamique ou acide cis-férulique, numéro CAS 
 acide 3-hydroxy-4-méthoxycinnamique ou acide isoférulique ou acide hespérétique, numéro CAS 
 acide benzylmalonique, numéro CAS 
 acide phénylsuccinique, numéro CAS , mélange des énantiomères
 acide (S)-phénylsuccinique, numéro CAS 
 acide (R)-phénylsuccinique, numéro CAS 
 acide (p-acétylphénoxy)acétique, numéro CAS 
 acide o-phénylénediacétique, numéro CAS 
 acide m-phénylénediacétique, numéro CAS 
 acide p-phénylénediacétique, numéro CAS 

 Ester
 diacétate de benzène-1,2-diol ou diacétate de m-phényle, numéro CAS 
 diacétate de benzène-1,3-diol ou diacétate de o-phényle, numéro CAS 
 diacétate de benzène-1,4-diol ou diacétate de p-phényle, numéro CAS 
 phtalate de diméthyle, numéro CAS 
 isophtalate de diméthyle, numéro CAS 
 téréphtalate de diméthyle, numéro CAS 
 o-acétylsalicylate de méthyle, numéro CAS 
 acétate de piperonyle, numéro CAS 
 piperonylate d'éthyle 4-(acétyloxy)-3-méthoxybenzaldéhyde, numéro CAS 

 Éther-oxyde
 6,7-diméthoxyphtalide''', numéro CAS